American Soccer League (1921–33), lliga de futbol nord-americana disputada entre 1921 i 1933
 American Soccer League (1933–83), lliga de futbol nord-americana disputada entre 1933 i 1983
 American Soccer League (1988–89), lliga de futbol nord-americana disputada entre 1988 i 1989
 American Soccer League (2014), lliga de futbol nord-americana (de categories inferiors) disputada des de 2014